Колмыко́в — фамилия.

Известные носители 
 Колмыков, Алексей Иванович (1921—1997) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Колмыков, Василий Александрович (1826—1887) — генерал-лейтенант. См. также 
 Калмыков